Dunbar Douglas  peut faire référence à:

 Dunbar Douglas, 4e comte de Selkirk (1722-1799), aristocrate et pair écossais.
  (1809-1885), pair écossais